Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 (kobiety)
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 (mężczyźni)